Mondiali 1912 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1912:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1912 – 20ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1912 – 17ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1912 – 20ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1912 – 16ª edizione